Естелин има више значења:
 Естелин (Тексас)
 Естелин (Јужна Дакота)